«Остров отчаянных героев» (; сокр. — TDI) — канадский мультсериал, выходивший с 8 июля 2007 по 29 ноября 2008. Является частью мультсериала
«Отчаянные герои». Его концепция была разработана создателями шоу «6teen» Дженнифер Пертш и Томом МакГиллисом для канадского телеканала «Teletoon», продавшего позднее права на вещание и распространение телепрограммы за пределами США и Канады американскому телеканалу «Cartoon Network».

Главные герои сериала — 22 подростка, участвующие в реалити-шоу, которое проходит на заброшенном острове где-то в Мускоке, штат Онтарио. Мультсериал дебютировал в Канаде 8 июля 2007 года на телеканале «Teletoon». В США транслировался с 2008 года на канале «Cartoon Network». В России транслируется телеканалом Cartoon Network с лета 2010 года. 8 августа 2010 года в России начался показ на канале 2x2.

История 
Изначально мультсериал «Остров отчаянных героев» задумывался лишь как пародия на американское реалити-шоу «» ( — первоначальная версия была создана в 1992 году в Великобритании), имеющее в России свой аналог — «Последний герой». Впрочем, позже создатели проекта решили расширить сюжет. До того, как мультсериал «Остров отчаянных героев» увидел свет, в 2006 году создатели проекта выложили в своем блоге первый проморолик, основанный на отрывках из первой серии первого сезона, впоследствии названный фанатами будущего мультсериала «Camp TV». Хотя были и некоторые положительные отзывы, но в целом общественность не одобрила данное творение, поэтому создатели решили улучшить вид персонажей и полностью изменить сюжет, опасаясь малых рейтингов и возможной непопулярности мультсериала. Внешность каждого персонажа довольно тщательно прорабатывалась, некоторые из них не претерпели существенных изменений по сравнению с первыми набросками, а некоторые были изменены настолько, что с их первоначальным вариантом их связывало только имя. В первые дни показа мультсериала по телевидению проект бил все рекорды и быстро обзавёлся фанатами в лице поклонников других творений Дженнифер Пертш и Тома МакГиллиса, таких как 6teen, «Боб и Маргарет» и других.

Персонажи 

22 человека, приехавшие, по сюжету, участвовать в реалити-шоу, проходящем на территории заброшенного лагеря, расположенного на острове где-то в Мускоке в Онтарио, являются главными героями сериала. Целью их пребывания на острове является вознаграждение в виде ста тысячи долларов, которое они смогут получить, только если победят во всех испытаниях. Ди-Джей, Дункан, Тайлер, Гарольд, Джефф, Хезер, Линдси, Лешона, Ева, Джастин, Оуэн, Ной, Трент, Гвен, Коди, Иззи, Бриджитт, Кортни, Кэти, Сэди, Изикил и Бет представляют из себя типичных подростков современности со всеми присущими им деталями.

Команды

Таблица вылетов

Роли озвучивали

Русский дубляж 
На территории Российской Федерации и большинства стран СНГ транслируется русскоязычной версией американского телевизионного каналом Cartoon Network с лета 2010 года. 8 августа 2010 года в России начался показ на телевизионном канале 2x2. Мультипликационный сериал был озвучен по заказу телеканала 2x2 в 2010 году студией дубляжа «Кипарис», в то время как телеканал Cartoon Network заказал дубляж всего сериала и его последующих сиквелов уже у студии «Пифагор».

Свои голоса персонажам Total Drama Island подарили: Михаил Тихонов, Пётр Иващенко, Антон Колесников, Вероника Саркисова, Наталья Фищук, Прохор Чеховской, Ольга Голованова, Дмитрий Филимонов, Ольга Зубкова, Александр Новиков, Ольга Шорохова, Рамиля Искандер, Владимир Герасимов и Наталья Грачёва.

Мультфильм дублирован студией «Пифагор» по заказу канала «Cartoon Network» 2010—2011 годы. 

 Режиссёры дубляжа — Владимир Герасимов и Дмитрий Филимонов.

См. также 
 6teen
 Отчаянные герои
 Шоу отчаянных героев

Литература

Примечания

Ссылки 
 Статья о TDI на сайте компании Fresh TV

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2007 года
Total Drama
Псевдодокументальные телесериалы